La Coppa di Israele 1968-1969 è la 10ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata allo Stadio Bloomfield di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1968-1969

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1968
Pallacanestro nel 1969
Coppa di Israele di pallacanestro maschile